Суперкубок Бельгії з футболу 2015 — 36-й розіграш турніру. Матч відбувся 16 липня 2015 року між чемпіоном Бельгії «Гентом» та переможцем кубку «Брюгге». Матчу завершився перемогою «Гента» 1-0.

Матч

Деталі

2015
Бельгія
2015 у бельгійському спорті